The Hong Kong & China Gas Company Limited (em chinês: 香港中華煤氣有限公司), ou Towngas é uma companhia petrolífera estatal sediada em Hong Kong, na República Popular da China.

História 
A companhia foi criada em 1862.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia de Hong Kong

Ligações externas

Empresas de Hong Kong